Château de Clérans est le nom de deux châteaux français du département de la Dordogne :

 le château de Clérans, à Cause-de-Clérans,
 le château de Clérans, à Saint-Léon-sur-Vézère.